Christian Fredrik Berling kan syfta på:

 Christian Fredrik Berling (1748–1809), svensk boktryckare
 Christian Fredrik Berling (1834–1883), svensk psykiater